Murs ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Murs (Indre) im Département Indre
Murs (Vaucluse) im Département Vaucluse

mit Namenszusatz:
Mûrs-Erigné im Département Maine-et-Loire
Murs-et-Gélignieux im Département Ain

Außerdem ist Murs der Künstlername des Rappers Nick Carter; siehe Murs (Rapper)

Murs ist der Familienname folgender Personen:
 Marc Athanase Parfait Œillet Des Murs (1804–1894), französischer Ornithologe
 Olly Murs (* 1984), britischer Singer-Songwriter